Calumet (estri), mena de pipa que fumaven diversos pobles indígenes d'Amèrica del Nord
 Calumet (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Calumet (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Calumet (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota